DeVries ou Devries est un nom de famille d'origine flamande/néerlandaise notamment porté par :
Ann Devries (1970- ), joueuse de tennis belge ;
Kelly DeVries (1956- ), historien américain ;
Steve DeVries (1964- ), joueur de tennis professionnel américain.
Patronyme néerlandais